Міхаелла Крайчек була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її перемогла Дінара Сафіна.

Анна Чакветадзе виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 7–6(7–2), 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Єлена Янкович (фінал)
  Ана Іванович (чвертьфінал)
  Анна Чакветадзе (переможниця)
  Дінара Сафіна (півфінал)
  Даніела Гантухова (півфінал)
  Катарина Среботнік (1-ше коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)
  Альона Бондаренко (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
Draws 

2007, Жінки, одиночний розряд
Ordina Open
2007